Österreichische Fußball-Bundesliga 2017/2018 var den 106:e säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare, som försvarade sin titel även detta året. Salzburg satte ett nytt Österrikiskt rekord då man slog Austria Wiens rekord (1978–1981) på fyra raka mästerskapstitlar, då man tog sin femte raka mästerskapstitel. Inget lag riskerade att bli direkt nedflyttat då ligan skulle utökas till tolv lag från och med säsongen 2018/2019, sista platsen var istället en kvalplats mot det tredje bästa laget i Erste Liga 2017/2018.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Kvalspel

St. Pölten kvalificerade sig för Bundesliga 2018/2019 med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Källor
Officiell hemsida 

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Österrike
2018 i Österrike